hybrydyzacja jako krzyżowanie roślin lub zwierząt
 hybrydyzacja w chemii
 hybrydyzacja kwasów nukleinowych